Socks ( für „Strumpf“) steht für:
 Socks (Katze), Hauskatze der Familie von Bill Clinton
 SOCKS, Internet-Protokoll
 Socks-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Sock
 Sox
 Soʻx